Поплавка — название населённых пунктов на Украине, а также украинская фамилия:
 
 Топонимы
 Поплавка — село в Пулинском районе Житомирской области.
 Поплавка — село в Великомихайловском районе Одесской области.
 Поплавка — село в Подольском районе Одесской области.

 Персоналии
 Поплавка, Ярослав Игоревич (род. 1992) — украинский футболист.